Сама́нта Ха́ррис-Шапи́ро (; 27 ноября 1973, Хопкинс, Миннесота, США) — американская телеведущая, журналистка, актриса и фотомодель.

Карьера 
В 1996—2002 года снялась в 9-ти фильмах и телесериалах.

В 2006—2009 была ведущей 2—9 сезонов «Dancing with the Stars».

Была корреспондентом для «Entertainment Tonight» в 2010—2012 года.

Личная жизнь 
С 27 января 2005 года Саманта замужем за актёром и музыкантом Майклом Хесс. У супругов есть двое дочерей — Джосселин Сидни Хесс (род.23.09.2007) и Хиллари Мэдисон Хесс (род.19.01.2011).

9 апреля 2014 года Саманта призналась, что прошлой осенью она нашла у себя опухоль в правой груди во время самопроверки и несколько месяцев спустя ей был поставлен диагноз рак молочной железы, в этом же месяце ей сделали двойную мастэктомию. В октябре 2014 года Харрис сообщила, что её рак находится в ремиссии.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 

Актрисы мюзиклов США
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы журналистики Северо-Западного университета